Casas Grandes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Casas Grandes, Zacatecas, Nochistlán de Mejía, 
 Casas Grandes, Sinaloa, Elota, 
 Casas Grandes kommun, Chihuahua, 
 Casas Grandes, Chihuahua, 
 Casas Grandes,  förkolonialt arkeologiskt område i Chihuahua,